Ruta Provincial 10 puede hacer referencia a:

Ruta Provincial 10, ruta provincial de Buenos Aires, Argentina.
Ruta Provincial 10, ruta provincial de Córdoba, Argentina.
Ruta Provincial 10, ruta provincial de La Pampa, Argentina.
Ruta Provincial 10, ruta provincial de Santa Fe, Argentina.